Франсуа Шале (, настоящее имя и фамилия Шарль-Франсуа Бауэр (), 15 декабря 1919, Страсбург, Франция — 1 мая 1996, Париж, Франция) — французский журналист, репортер, писатель и историк кино. Приз Франсуа Шале, названный в его честь, вручается ежегодно на Каннском международном кинофестивале.

Биография 
Шарль-Франсуа Бауэр родился 15 декабря в 1919 году в городе Страсбург во Франции. Журналистскую карьеру начал во время немецкой оккупации Франции в годы Второй мировой войны, сочиняя для ряда коллаборационистских изданий. Однако, он был награжден Медалью Сопротивления после освобождения и продолжал долгую и плодотворную карьеру, прежде всего, сотрудничая с "France Soir" с 1976 по 1986 год и "Le Figaro" с 1980 по 1987 год. Шале был постоянным сотрудником на французском телевидении во время Каннского кинофестиваля, брал интервью у знаменитостей и звезд кино, часто со своей первой женой и коллегой Франс Рош.

Шале написал двадцать книг, в том числе семнадцать романов и три книги воспоминаний. Он также автор нескольких киносценариев и режиссер двух телевизионных фильмов.

В 1975 году Франсуа Шале получил за свою карьеру награду от Академии.

Шале был женат на Мэй Чен (урожденная Нгуен Тхи Хоа).

В 1969 году он был членом жюри на 19-м Берлинском международном кинофестивале; в 1978 — членом жюри 31-го Каннского кинофестиваля.

Франсуа Шале умер 1 мая 1996 года в Париже, Франция, от лейкемии. Был похоронен на старом кладбище Нейи-сюр-Сен.

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 
 Ассоциация Франсуа Шале()
 Франсуа Шале "ina.fr"
 Spécial Vietnam : le Nord vu par François Chalais - Panorama
 Licange Production

Журналисты Франции
Писатели Франции
Историки кино